«Новая генерация» может означать:
 «Новая генерация» — журнал.
 «Новая генерация» — российский мини-футбольный клуб из Сыктывкара.
 «Новая генерация» — литературная организация, модификация объединений украинского «левого фронта» искусств.
 «Новая генерация Украины» — прежнее название украинской политической партии Сергея Суханова. Также — всеукраинское гражданское объединение («Новая генерация»).

Примечания